Марче́лло Дура́ццо () — итальянские имя и фамилия. Известные носители:
 Дураццо, Марчелло (1633—1710) — итальянский архиепископ, один из кандидатов на должность папы в 1700 году.
 Дураццо, Марчелло (1710—1791) — дож Генуэзской республики.